Nemateleotris är ett släkte av fiskar. Nemateleotris ingår i familjen Ptereleotridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Nemateleotris